Quality Hill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Quality Hill (District of Columbia), ID-Nr. 72001431
 Quality Hill (Missouri), ID-Nr. 78001657

Siehe auch:
 Quality Hill Historic District